HMS Resolution può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Resolution (1771) – sloop capitanato da James Cook
HMS Resolution (1892) – corazzata pluricalibro della Classe Royal Sovereign
HMS Resolution (09) – nave da battaglia della Classe Revenge
HMS Resolution (S22) – sottomarino della Classe Resolution